Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2011 waren das 112. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 14. bis 16. April 2011 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Deutsche Ralf Souquet gewann das Turnier durch einen 9:6-Sieg im Finale gegen den Schotten Jayson Shaw. Nach dem Euro-Tour Event 111 war es Souqets zweiter Turniersieg in Folge.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Italy Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

112
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in Treviso